Куста́рный переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 В Санкт-Петербурге:
 Кустарный переулок — переулок в Адмиралтейском районе.
 Кустарный переулок — переулок в Сестрорецке.
 Кустарный переулок — переулок в Томске.